Jegistorf bezeichnet:

 Ortschaft und Einwohnergemeinde Jegenstorf
 die im 14. Jahrhundert erloschene Familie von Jegistorf, siehe Jegistorf (Adelsgeschlecht)